Том Ян Маринюс Хайе (; родился 7 февраля 1995 года в городе Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, опорный полузащитник клуба «Херенвен».

Клубная карьера 
Хайе — воспитанник клуба АЗ. В 2012 году он был включён в заявку команды на сезон. По окончании сезона Том завоевал Кубок Нидерландов, несмотря на то, что не принял участия ни в одном матче. 23 февраля 2014 года в матче против амстердамского «Аякса» он дебютировал в Эредивизи. 24 сентября в поединке Кубка Нидерландов против ЕВВ Хайе забил свой первый гол за АЗ. В июне 2016 года перешёл в клуб «Виллем II».

Летом 2018 года перешёл в итальянский «Лечче». 25 сентября в матче против «Ливорно» он дебютировал в итальянской Серии B.

31 января 2022 года перешёл в «Херенвен», подписав с клубом двухлетний контракт.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Нидерландов Том стал победителем юношеского чемпионата Европы в Сербии. На турнире он сыграл в матчах против команд Чехии и Англии.

В 2011 году Хайе принял участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд Конго и Мексики.

В 2012 году Том во второй раз выиграл юношеский чемпионат Европы в Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Польши, Грузии и Германии.

Достижения 

Командные

 АЗ
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2012/2013

Международные

 Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2011
  Юношеский чемпионат Европы — 2012

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Херенвен»